Sokolovac je lahko:
 Sokolovac, Koprivniško-križevska županija (Hrvaška)
 Sokolovac, Dežanovac (Hrvaška)
 Sokolovac, Kneževi Vinogradi (Hrvaška)